Шахтёрский посёлок — тип населённого пункта, появившийся в средневековье и значительно распространившиеся после промышленного переворота в местах добычи полезных ископаемых. В подобном населенном пункте могло проживать несколько тысяч человек, занятых на одном предприятии. В советских шахтерских поселках, построенных в 1930-е преобладали двухэтажные здания казарменного типа (например, в Груманте). Инфраструктура обычно включала в себя больницу, магазин, клуб, школу и детский сад. 
Как правило такие поселки не имели большой истории и некоторые из них были заброшены после прекращения разработки месторождений. Другие могли поглощаться соседним городом и превращаться в микрорайон. Самые древние шахтерские поселки расположены в Альпах (Кицбюэль — ныне курорт) 

Существуют проекты по превращению шахтёрских поселков в рекреационые центры.

Примечания

Ссылки
 Шахтерский поселок

См. также
 Фабричный посёлок
 Моногород

Посёлки